Kasper Lorentzen (Hvidovre, 19 de novembro de 1985) é um futebolista da Dinamarca.

Futebolistas da Dinamarca
Futebolistas do Brøndby IF